19-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2021 проводился с 10 по 16 мая 2021 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата стала команда Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns (скип Mārtiņš Trukšāns); 1-й чемпионский титул и команды Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns, и Mārtiņš Trukšāns как скипа и игрока), победившая в финале команду Sporta Klubs "OB" / Regža (скип Ансис Регжа). Бронзовые медали завоевала команда Jelgavas kērlinga klubs / Krimskis (скип Aivis Krimskis).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — сначала по количеству побед в матчах этих команд; при равенстве по этому показателю — по сумме результатов тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где по олимпийской системе играют полуфиналы (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й), матч за 3-е место и финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 16 мая, 10:00

Матч за 3-е место. 16 мая, 14:30

Финал. 16 мая, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд 2021
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2021

Спорт в Латвии в 2021 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Риге
Май 2021 года